Blood Brothers peut désigner :
 Blood Bros., un jeu vidéo de tir à la troisième personne développé par TAD, sorti en 1990 sur borne d'arcade. C'est la suite de Cabal (1988).
 Blood Brothers, une comédie musicale de Willy Russell de 1983
 Blood Brother, un film documentaire américain réalisé par Steve Hoover en 2013.
 The Blood Brothers, un groupe de post-hardcore américain.
 Blood Brothers, des extra-terrestres appartenant à l'univers de Marvel Comics

Voir aussi